In 1916/17 werd het 22ste Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

Altonaer FC 1893 werd kampioen en plaatste zich voor de Noord-Duitse eindronde. De club won van Bremer SC 1891 en verloor in de halve finale van FC Borussia 04 Harburg.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1916/17